Французская Вест-Индия или Французские Антильские острова () — историческое название островов Карибского моря, принадлежащих Франции.

В настоящее время оставшиеся под управлением Франции территории выделены в два департамента (Гваделупа и Мартиника) и два заморских сообщества (Сен-Бартельми и Сен-Мартен).

Антильские острова Ле-Сент, Мари-Галант и Ла-Дезирад находятся под управлением Гваделупы.

Исторически Франция владела и другими островами Карибского моря.
 Гаити (остров Эспаньола)
 Гренада
 Гренадины
 Доминика
 Некоторые Виргинские острова
 Сент-Китс и Невис
 Сент-Люсия
 Сент-Винсент
 Тобаго

На территориях Французской Вест-Индии кроме французского распространены и креольские языки.

См. также 
 Британская Вест-Индия
 Датская Вест-Индия
 Нидерландские Антильские острова
 Французская Вест-Индская компания

Примечания 

Вест-Индия
Территории, зависимые от Франции
Бывшие колонии Франции